Krmelj je lahko:
 Krmelj (priimek)
 Krmelj, naselje v Občini Krško, Slovenija

Glej tudi 
 Komelj (razločitev)